Matcherna i utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll 2002 pågick från 15 juni till 30 juni.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Tyskland mot Paraguay

Danmark mot England

Sverige mot Senegal

Spanien mot Irland

Mexiko mot USA

Brasilien mot Belgien

Japan mot Turkiet

Sydkorea mot Italien

Kvartsfinaler

England mot Brasilien

Tyskland mot USA

Spanien mot Sydkorea

Senegal mot Turkiet

Semifinaler

Tyskland mot Sydkorea

Brasilien mot Turkiet

Match om tredjepris

Final 

Utslagsspel
WP:Projekt Japan
WP:Projekt Korea